Митрополи́т Фео́фил Антиохи́йский (; ? — не ранее 180—181 годов) — раннехристианский апологет II века, епископ Антиохийский. Христианский святой, почитается в лике святителей.

Жизнеописание 
Родился в Сирии, получил хорошее образование и стал христианином под влиянием чтения пророческих книг. Согласно «Церковной истории» Евсевия Феофил был шестым после апостолов епископом Антиохии; вступил на антиохийскую кафедру в 169 году. Феофил приобрёл известность борьбой против различных христианских лжеучений (гностицизма, доктрины Маркиона). Так о его деятельности писал Евсевий:

А так как еретики, словно плевелы, засорили чистое поле апостольского учения, то повсюду пастыри церковные отгоняли их, как хищных зверей, от овец Христовых, то наставляя и убеждая самих братьев, то вступая в открытую борьбу с противником: уничтожали их устными рассуждениями; неопровержимо изобличали их учение доводами из письменных источников. Что и Феофил выступил вместе с другими в этой борьбе, ясно из его превосходной книги против Маркиона; она вместе с другими, нами упомянутыми, сохранилась доныне.

Литературное наследие 
 «Послание к Автолику» — сохранилось в рукописи XI века. В этом труде Феофил первым употребляет термин «Троица» по отношению к Богу:«… три дня, которые были прежде создания светил, суть образы Троицы, Бога и Его Слова и Его Премудрости». Послание состоит из трёх книг и посвящено по большей части критике язычества.
 «Об исторических повествованиях» — на этот свой труд Феофил ссылается в своём Послании к Автолику, но сам текст до нашего времени не сохранился.
 «Против ереси Гермогена» — текст не сохранился, по утверждению Евсевия Феофил использовал при его написании Откровение Иоанна Богослова.
 «Некие катехитические книги» — не сохранились, упоминаются только у Евсевия.
 «Книга против Маркиона» — была утрачена после IV века, упоминается Евсевием и блаж. Иеронимом.
 «Комментарии на Евангелие и Притчи Соломона» — упоминаются Иеронимом. Не сохранились, кроме отрывка на притчу о неверном управителе, приводимого Иеронимом в письме 97, к Алгазии

Иконы 
 https://pp.userapi.com/c851336/v851336103/5be05/y6EgElVG29E.jpg

Примечания

Литература 
Русский перевод:

 Феофил Антиохийский, св. К Автолику. Три книги о вере христианской // Сочинения древних христианских апологетов… / Изд. в рус. пер., со введ. и примеч., свящ. [П. А.] Преображенским. — М.: Унив. типогр., 1867; 2-е изд. — СПб.: И. Л. Тузов, 1895.
 Феофил Антиохийский, св. К Автолику. Три книги о вере христианской // Сочинения древних христианских апологетов. — СПб.: Благовест; Алетейя, 1999. — С. 128—194. — (Сер.: «Антич. христианство. Источники»)

О нём:
 Гусев Д. В. Св. Феофил Антиохийский / Д. Гусев. — Казань: Типо-лит. Ун-та, 1898. — 26 с. — (Отт. из 8 вып. патрол. отд. журн. «Православ. собеседник» за 1898 г.).
 Киприан (Керн), архимандрит. Гл. XI. Святой Феофил Антиохийский) // Патрология.
 Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии: (Лат. патристика). — М.: Мысль, 1979. — С. 68 — 70.
 Сидоров А. И. Святой Феофил Антиохийский

Ссылки 
 Феофил Антиохийский (Из «Библиологического словаря» священника Александра Меня)
 Учение Феофила Антиохийского в цитатах из его послания к Автолику

Персоналии по алфавиту
Персоналии:Христианство
Святители
Христианские богословы
Умершие во II веке
Христианские святые II века
Апологеты христианства
Церковные деятели II века
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени
Писатели II века